Groenlandia, monotispki rod vodenog bilja čija je jedina vrsta Groenlandia densa, hrvatski poznata kao gustolisni mrijesnjak. Pripada porodici Potamogetonaceae.

Sinonimi 
 Buccaferrea densa (L.) Bubani 
 Potamogeton densus L.
 Potamogeton densus var. serratus (L.) Nyman
 Potamogeton densus subsp. serratus (L.) K.Richt. 
 Potamogeton densus var. setaceus (L.) Nyman
 Potamogeton densus subsp. setaceus (L.) K.Richt.
 Potamogeton exstipulatus Muhl. 
 Potamogeton oppositifolius DC.
 Potamogeton pauciflorus Lam.
 Potamogeton serratus L.
 Potamogeton setaceus L.

Izvori 

Mrjesnjakovke